MA-11 steht für:
 Marrakesch-Tensift-Al Haouz, ISO-3166-2-Code der Region in Marokko (gültig bis zum 20. April 2018)
 Laâyoune-Sakia El Hamra, ISO-3166-2-Code der Region in Marokko (gültig seit dem 20. April 2018)

Abkürzung